Verdes FC é um clube de futebol de Belize, que atualmente compete na Belize Premier Football League (BPFL) da Federação de Futebol de Belize.

Títulos 
  Belize Premier League: 2007–08 e 2014–15

Ligações externas 
 
 

Clubes de futebol de Belize